Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики — является исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в бюджетной и налоговой сферах, управлении государственным долгом, в страховой деятельности, в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, организации и проведении лотерей, осуществлении финансового, налогового, бюджетного и иного контроля в подведомственных сферах, а также финансового мониторинга и контроля в области финансовой деятельности органов государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Республики, юридических и 
физических лиц.

История 
Министерство финансов Приднестровья образовано 15 января 2007 года на основе Государственной налоговой службы Приднестровской Молдавской Республики, Государственной службы «Бюджетное управление Приднестровской Молдавской Республики», Государственного учреждения «Государственное казначейство Приднестровской Молдавской Республики».

Структура 
 Руководство Министерства финансов
 Государственная налоговая служба
 Государственная служба бюджетной политики и методологии
 Государственная служба «Казначейство»
 Государственная служба финансового и бюджетного контроля (надзора)
 Управление организационного обеспечения
 Управление правового обеспечения и анализа информации
 Управление информационного обеспечения
 Главное управление финансово-экономического и материального обеспечения
 Управление кадровой политики и охраны труда

Министры

Примечания

Ссылки 
 

Министерства Приднестровской Молдавской Республики
Приднестровская Молдавская Республика